Giovanni Bianchetti (1867-1919) – organaro italiano
 Giovanni Bianchetti (1809-1890) – politico italiano